Лиственичная:

 Лиственичная (приток Ижмы) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Лиственичная (приток Пёзы) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.
 Лиственичная (река на Камчатке) — река на Камчатке.

См. также 
 Лиственничная